Натуральне число 1693
 1693 рік до нашої ери
 1693 рік нашої ери